Lake Alice ist ein See in:

Australien:
 Lake Alice (Western Australia), Western Australia

Neuseeland:
 Lake Alice (Manawatu-Wanganui), Manawatu-Wanganui
 Lake Alice (Southland), Southland District, Region Southland

Vereinigte Staaten von Amerika:
 Lake Alice (Florida), Florida
 Lake Alice (South Dakota), South Dakota
 Lake Alice (Washington), Washington
 Lake Alice (Wyoming), Wyoming